Jamadajew ist der Familienname folgender Personen:

 Ruslan Bekmirsajewitsch Jamadajew (1961–2008), tschetschenischer Politiker, Bruder von Sulim Jamadajew
 Sulim Bekmirsajewitsch Jamadajew (1973–2009), tschetschenischer Militär und Politiker, Bruder von Ruslan Jamadajew